Decodon (állatnem)
Decodon (növénynemzetség)